Хелдман (, ) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хелдман, Глэдис (1922—2003) — американская предпринимательница, основательница журнала World Tennis и женского профессионального теннисного тура.
 Хелдман, Джули (род. 1945) — американская теннисистка.
 Хелдман, Софи (род. 1973) — немецкий режиссёр.